Esta é uma lista das albufeiras francesas com maior superfície de água.
Apenas estão indicados as albufeiras com superfície superior ou igual a .

Lista incompleta

Ver também 
 Lista de barragens

 http://www.industrie.gouv.fr/energie/hydro/caracalph.htm  — Lista de barragens francesas
 Comité Françês de Barragens e Albufeiras

 www.hydroelec.fr : página do hydroelec.fr (história e máquinas)
 HYDROWEB : página do hydroweb.fr : lista de barragens francesas

Franca
Barragens da França